Мако́мы () — род морских двустворчатых моллюсков из семейства Tellinidae.

Виды 
Согласно World Register of Marine Species род включает в себя следующие виды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — nomen inquirendum
  — nomen inquirendum
  — nomen inquirendum
  — nomen inquirendum
  — nomen inquirendum

Примечания 

Cardiida
Роды моллюсков